Płośnia – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
 Płośnia – wieś w powiecie buskim